Појам Вилхелмина од Пруске може да се односи на:

 Вилхелмина од Пруске, маркгрофица од Бранденбург-Бајрота

 Вилхелмина од Пруске (1774—1837)
 Вилхелмина од Пруске (краљица Холандије)